Bahnstrecke Bochum–Wanne-Eickel bezeichnet:
 die Salzstrecke Bochum-Präsident – Bochum-Riemke – Wanne-Eickel
 die Bahnstrecke Bochum–Essen/Oberhausen, eine von Bochum ausgehende Bahnstrecke nach Gelsenkirchen-Bismarck mit Verbindungen nach Wanne-Eickel und Herne
 die Glückauf-Bahn, die Regionalbahnlinie 46 von Bochum über Wanne-Eickel nach Gelsenkirchen, die teilweise auf der obigen Bahnstrecke verkehrt

sowie im weiteren Sinne:
 die Bahnstrecke Gelsenkirchen–Wanne-Eickel, welche den heutigen Bochumer Stadtteil Hordel berührte